Termin ASPT ima više značenja.

 Aspartat transaminaza, enzim
 Američko udruženje biljnih taksonomista ()